Да Винчи, Леонардо — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. 

Да Винчи — позывной украинского военного Дмитрия Коцюбайло, участника российско-украинской войны, одного из лидеров Правого сектора, Героя Украины.